termine inglese per turista

Musica 
Tourist, un album del musicista St. Germain
Tourist, album degli Athlete
Tourist, album dei Clap Your Hands Say Yeah
Tourist, nome d'arte del musicista William Phillips
The Tourist (album Mark Mallman), album di Mark Mallman

Film
 The Tourist, film muto del 1912 diretto da Mack Sennett
 The Tourist, film muto del 1921 con Oliver Hardy
 The Tourist, film muto del 1925 diretto da Roscoe Arbuckle
 Tourist, film del 1980
 The Tourist, film per la televisione australiana del 1987
 The Tourist, cortometraggio del 2006 di Eisha Marjara
 The Tourist, film del 2010 con Johnny Depp e Angelina Jolie

Televisione 

 The Tourist, serie TV del 2022

Altro 
The Tourist, un romanzo scritto da Olen Steinhauer
The Tourist, un romanzo grafico scritto da Brian Wood e disegnato da Toby Cypress
Tourist, un cavallo da corsa